Niemcy:
 Haßloch – dzielnica Rüsselsheim am Main
 Haßloch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Osoby:
 Eduar Haßloch – niemiecki poeta